Богданово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богданово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Богданово — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Богданово — хутор в Поставском районе Витебской области.
 Богданово — в Сенненском районе Витебской области.
 Богданово — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Богданово — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Богданово — деревня в Воложинском районе Минской области.

Болгария 
 Богданово — село в Бургасской области.
 Богданово — село в Сливенской области.

Россия 
 Богданово — село в Плесецком районе Архангельской области.
 Богданово — село в Балтачевском районе Башкортостана.
 Богданово — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Богданово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Богданово — деревня в Рамонском районе Воронежской области.
 Богданово — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.
 Богданово — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Богданово — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Богданово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Богданово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Богданово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Богданово — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Богданово — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Богданово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Богданово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Богданово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области, Волжский сельсовет.
Богданово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области, Лойминский сельсовет.
Богданово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области, Междуреченский сельсовет.
 Богданово — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Богданово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Богданово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Богданово — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Богданово — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Богданово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Богданово — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Богданово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Богданово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Богданово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Богданово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Богданово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Богданово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Богданово — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Богданово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Богданово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Богданово — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Богданово — деревня в Вяземском районе Смоленской области, Каснянское сельское поселение.
 Богданово — деревня в Вяземском районе Смоленской области, Поляновское сельское поселение.
 Богданово — село в Рославльском районе Смоленской области.
 Богданово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Богданово — село в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Богданово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Богданово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Богданово — посёлок в Нелидовском районе Тверской области.
 Богданово — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Богданово — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Богданово — село в Суворовском районе Тульской области.
 Богданово — деревня в Шарканском районе Удмуртии.
 Богданово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Богданово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Украина 
 Богданово — село в Благовещенском районе Кировоградской области.
 Богданово — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Богданово — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Богданово Первое